

Кудерей — місто, штат Вісконсин
 Кудерей — селище, штат Вісконсин